Giuseppe Mariani (1840-1904), een Italiaans componist en dirigent
Giuseppe Mariani (1898-1982), een Italiaans componist, muziekpedagoog, dirigent, organist en fluitist